Anton Seifert (1826 - 1873), Tsjechisch-Oostenrijks componist en dirigent
 Jaroslav Seifert (1901 - 1986), Tsjechische schrijver, dichter, journalist en Nobelprijswinnaar
 Jiří Seifert (1932 - 1999), een Tsjechisch beeldhouwer
 Michael Seifert (1924 - 2010), Duits-Oekraïense SS'er en concentratiekampbewaker tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Zbigniew Seifert (1946 - 1979), een Pools jazzviolist
 Ernst Seifert, orgelbouwer sinds 1885